Talent kan henvise til flere artikler på Wikipedia:

 Talent – en medfødt evne til at udføre ting på en vellykket måde.
 Talent (måleenhed) – et antikt massemål for ædelmetal - og møntenhed
 Talent (tv-show) – Talentshow, som blev sendt på DR1 i 2008, 2009 og 2010
 Talent (film) – dansk kortfilm fra 1967 instrueret af Niels Heie